IJ peut faire référence à :

Géographie 
 IJ, un lac, ancienne baie ou golfe de Hollande-Septentrionale, à Amsterdam.
 IJ, un petit lac de Hollande-Septentrionale, un autre reliquat de l'ancienne baie de l'IJ.
 IJmeer, un lac de bordure de Hollande-Septentrionale, reliquat du Zuiderzee.
 IJburg, un quartier d'Amsterdam conquis sur l'IJ.
 IJssel, plusieurs étendues d'eau des Pays-Bas.
 IJ serait parfois donné à Viskenij, commune de Groningue.
 l'IJe, autre nom de l'E, rivière près d'Edam, Volendam et Middelie.
 Ij, une rivière de Russie et un affluent de la Kama.

Droit, police 
 Identité judiciaire : la police scientifique française.
 Interdiction judiciaire : l'interdiction d'émettre des chèques et de disposer de cartes de paiement, prononcée par une juridiction à la suite d'infractions relatives aux instruments et moyens de paiement.
 Indemnités journalières : indemnisation par l'assurance maladie d'un salarié en arrêt de travail.

Autres 
 IJ : digramme de la langue néerlandaise.